San Marco kan syfta på:

 San Marco –  en kyrkobyggnad och mindre basilika i Rom
 San Marco (brädspel) – ett brädspel
 San Marco (kloster) – ett kloster i Florens

Geografi

Italien 

 San Marco (sestiere) – en stadsdel i Venedig
 San Marco Argentano – en ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien
 San Marco d'Alunzio – en ort och kommun i storstadsregionen Messina i regionen Sicilien i sydvästra Italien
 San Marco la Catola – en ort och kommun i provinsen Foggia i regionen Apulien i Italien
 San Marco dei Cavoti – en ort och kommun i provinsen Benevento i regionen Kampanien i Italien
 San Marco Evangelista – en stad och kommun i provinsen Caserta i regionen Kampanien i Italien
 San Marco in Lamis – en ort och kommun i provinsen Foggia i regionen Apulien i Italien

Robotskapade Italienförgreningar